Loïs, een Franse stripreeks van Jacques Martin
 Lois (televisieserie), een Nederlandse miniserie gebaseerd op de boekenreeks Lois Elzinga van Simone van der Vlugt
 Loïs (voornaam), een meisjesnaam
 Loïs (band), een muziekgroep